Sintermeertencollege, een katholieke scholengemeenschap
 Sheet moulding compound, een met vezels voorzien polyester
 Schakel- en meldcentrum, een afdeling van ProRail die bovenleiding- en voedingsinstallaties bewaakte en zo nodig schakelde
 SAR mission Coördinator
 SMC, een vroegere voetbalvereniging uit Schiedam